Цёлльнер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Цёлльнер, Карл Генрих (1792—1836) — немецкий композитор.
 Цёлльнер, Карл Фридрих (1800—1860) — немецкий композитор.
 Цёлльнер, Генрих (1854—1941) — его сын, немецкий композитор.
 Цёлльнер, Иоганн Карл Фридрих (1834—1882) — немецкий астроном.

См. также 
 Целльнер